Кавса́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Кавсадзе, Владимир (Ладо) Лонгинозович (1886/1887—1953) — русский и советский оперный певец.
 Кавсадзе, Давид Сандрович (1907—1952) — советский певец.
 Кавсадзе, Кахи Давидович (1935—2021) — советский и грузинский актёр.